Не путать с названием Бронницы !

Бро́нница:
 Бро́нница — броневая мастерская, часть города или слобода, где живут (жили) оружейники.

Топоним

Белоруссия 
 Бронница — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Бронница — село в Новгородском районе Новгородской области.
 Бронница — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Бронница — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.

Украина 
 Бронница — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.

См. также

Примечания